Phyllophaga může být:

Phyllophaga (rod) – rod brouků z čeledi vrubounovitých
vědecké jméno pro řád lenochodi, častěji nazývaný Folivora